Amerikai Egyesült Államok
Darlington (Dél-Karolina)
Darlington (Indiana)
Darlington (Kalifornia)
Darlington (Louisiana)
Darlington (Maryland)
Darlington (Missouri)
Darlington (New Jersey)
Darlington (Ohio)
Darlington (Pennsylvania)
Darlington (Wisconsin)
Darlington (kisváros, Wisconsin)
Darlington megye, Dél-Karolina
Darlington Township (Charles Mix megye, Dél-Dakota)
Darlington Township (Clark megye, Dél-Dakota)
Darlington Township (Harvey megye, Kansas)
Darlington Township (Beaver megye, Pennsylvania)
 Egyesült Királyság
Darlington (Durham)

Más
Darlington FC